Das arabische Matt () ist eine Endstellung im Schachspiel, in dem der gegnerische König in einer Ecke allein mit Springer und Turm Schachmatt gesetzt ist, siehe nebenstehende Diagrammstellung. Der Turm greift den König an und verhindert sein Entkommen auf der Diagonalen; der Springer steht zwei Felder entfernt vom König, deckt den Turm und kontrolliert das Feld neben dem König.

Das arabische Matt gehört zu den häufigen Mattbildern und wird bereits in einem arabischen Manuskript aus dem 8. Jahrhundert n. Chr. erwähnt. Das Muster leitet sich auch von einer älteren Form des Schachs ab, bei der der Springer und der Turm die beiden stärksten Figuren im Spiel waren; erst später kam das Spiel nach Europa und die Dame wurde die stärkste Figur.

Beispiel 

30. Dd2–h6+!! (der Bauer g7 wird mit einem Damenopfer abgelenkt) 30. … g7xh6 31. Td7–h7#

Weblinks

Einzelnachweise 

Mattbild